Дифторид ксенона XeF2 — твёрдое плотное кристаллическое соединение белого цвета, образованное атомами фтора и ксенона. Одно из самых устойчивых соединений ксенона.

Физико-химические свойства 
Обладает характерным тошнотворным запахом.

В инфракрасных спектрах наблюдается чёткий дублет полос поглощения с волновыми числами 550 и 556 см−1.

Термодинамические величины

Растворимость

Строение 

Молекула дифторида ксенона линейная. Длины связей Xe—F равны 0,198 нм.

Получение 
Впервые синтез XeF2 провёл Червик Виикс в 1962 году.

Синтез проводят из простых веществ при нагревании, ультрафиолетовом облучении или действии электрического разряда:

 
Продукт конденсируют при −30 °C. Очистку проводят методом фракционной дистилляции.

Механизм данной реакции достаточно интересный, и, по-видимому, в нём как-то участвуют молекулы фтороводорода, которыми обычно загрязнён газообразный фтор. Это обнаружили Шмарк и Лютар, которые для синтеза использовали неочищенный от водорода фтор, и при этом скорость реакции выросла в 4 раза по сравнению с использованием чистого фтора.

Также существует метод получения дифторида ксенона из фторида кислорода(II) и ксенона. Для этого смесь газов помещают в никелевый сосуд и нагревают до 300 °C под давлением:
 

В России налажено производство дифторида ксенона на Сибирском химическом комбинате.

Дифторид ксенона образуется также при реакции ксенона с диоксидифторидом при −120 °C.

Химические свойства 
При возгонке дифторид ксенона диспропорционирует на свободный ксенон и тетрафторид ксенона:
 

В холодной подкисленной воде разлагается достаточно медленно, зато в щелочной среде разложение идёт быстро:
 

Менее активный окислитель, чем молекулярный фтор.

Образование координационных соединений 
XeF2 может выступать в качестве лиганда в комплексных соединениях. Например, во фтороводородном растворе возможна следующая реакция:
 

Кристаллографический анализ показывает, что атом магния координирован 6 атомами фтора, 4 из которых являются мостиками между атомами магния и ксенона.

Известно множество таких реакций с продуктами типа [Mx(XeF2)n](AF6)x, в которых в качестве атома M могут выступать Ca, Sr, Ba, Pb, Ag, La или Nd, а атомом A могут быть As, Sb или P.

Такие реакции требуют большого избытка дифторида ксенона.

В твердофазной системе в присутствии фторида цезия некоторые металлы (Ce, Pr, Nd, Tb, Dy, Tu) могут образовывать комплексные соединения типа Cs3[CeF7].

С пентафторидом мышьяка образуется гексафторарсенат трифтордиксенона, в котором в качестве катиона выступает молекулярный ион Xe2F3+. Также известны соединения, где катионом является Xe2+.

Реакции фторирования с простыми веществами 
XeF2 фторирует Mn, W, Nb, Sb, Sn, Ti, S, P, Te, Ge, Si до высших фторидов в интервале температур от −10 до +30 °C. Нагревание реакционной смеси до 50 °C приводит к взаимодействию дифторида ксенона с оксидами и солями многих металлов.

В твердофазной системе при нагревании окисляет Ce, Pr и Tb до тетрафторидов.

Реакции окисления 
Водный раствор дифторида окисляет броматы до перброматов:

Окислительное фторирование 
Пример окислительного фторирования для теллур-органического соединения (тут атом теллура меняет степень окисления от +4 до +6):

Восстановительное фторирование 
Пример восстановительного фторирования (тут атом хрома меняет степень окисления от +6 до +5):

Фторирование ароматических соединений 
Фторирование ароматических соединений идёт по механизму электрофильного замещения:
 
При этом возможно и восстановительное фторирование (за счет растворителя):

Фторирование непредельных соединений 
Достаточно селективно можно проводить фторирование диеновых производных в 1,2-положения:
.

Фторирующее декарбоксилирование 
Дифторид ксенона декарбоксилирует карбоновые кислоты, при этом образуются соответствующие фторалканы:

Применение 
 Один из самых мощных фторирующих агентов.
 Применяют для получения высокотемпературных сверхпроводников на основе сложных слоистых оксофторидов меди
 Является достаточно перспективным для дезинфекции труднодоступных мест
 Дифторид ксенона используется для травления кремния в микроэлектромеханических системах:

Примечания

См. также 
 Тетрафторид ксенона
 Гексафторид ксенона

Литература 
 Джолли У. И. Синтезы неорганических соединений. М.: Мир, 440 с. — 1967 г.
 Некрасов Б. В. Основы общей химии. В 2-х томах, М.:Химия, 1973 г.
 Tius, M. A., Tetrahedron, Volume 51, Issue 24, 12 June 1995, Pages 6605-6634.
 Weeks, J., Matheson, M. Xenon Difluoride. Inorganic Syntheses. № 8, 1966.
 Williamson, S. Xenon Difluoride. Inorganic Syntheses № 11, 1968.
 Šmalc,A., Lutar, K. Xenon Difluoride (Modification). Inorganic Syntheses № 29, 1992.
 D.F. Halpem. «Xenon(II) Fluoride» in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. 2004, J.Wiley & Sons, New York.

Соединения ксенона
К